Cherokee Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cherokee Township (Benton County, Arkansas)
 Cherokee Township (Sharp County, Arkansas)
 Cherokee Township (Iowa)
 Cherokee Township (Kansas)
 Cherokee Township (Missouri)
 Cherokee Township (Payne County, Oklahoma)
 Cherokee Township (Wagoner County, Oklahoma)